Israel – esonimo per Israele
 Israel – nome proprio di persona maschile
 Israel Open – torneo professionistico di tennis
 7507 Israel – asteroide della fascia principale

Persone 
 Giorgio Israel – storico della scienza, matematico ed epistemologo italiano
 Jonathan Israel – storico britannico
 Lee Israel – scrittrice e falsaria statunitense
 Märt Israel – atleta estone
 Neal Israel – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Padim Israel – ex cestista filippino
 Rubén Israel – allenatore di calcio uruguaiano
 Rinus Israël – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Steve Israel – politico statunitense
 Víctor Israel – attore spagnolo
 Werner Israel – fisico canadese

Musica 
 Israel – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1980

Pagine correlate 
Israele (disambigua)